Caramell — шведская музыкальная группа, поющая в стиле Eurodance и Bubblegum dance. Группа состоит из певиц Malin и Katia и их продюсеров Jorge «Vasco» Vasconcelo и Juha «Millboy» Myllylä.

Их сингл «Om du var min», выпущенный 25 апреля 1999 года, целую неделю держался на первом месте во всех шведских чартах.

Ссылки 

Музыкальные коллективы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2002 году